Tegastes är ett släkte av kräftdjur. Tegastes ingår i familjen Tegastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Tegastes